Ду́ма про казака́ Голо́ту:
 Дума про казака Голоту — лирико-эпическое произведение украинской устной словесности (так называемая дума) о подвигах казака по прозвищу Голота.
 Дума про казака Голоту — художественный фильм, снятый по мотивам произведения Аркадия Гайдара «Р. В. С.»